„Искрена песма” спада у љубавне пјесме. Бави се односима мушкарца и жене, њиховим осјећањима, сукобу осјећања и разума, о лажима у љубави и о љубавним себичностима.
Иако спада у ред љубавних пјесама, у њој нема основне емоције, нема љубави.

Анализа 
Љубав, ако је у овој пјесми уопште има, је једнострана. То је једнострано осјећање које опјевани мушкарац исказује кроз егоизам, самољубље, вољење себе самог.
Жена је у овој пјесми понижена, невољена. Она очекује нешто више од драгог мушкарца, живи у незнању и заблуди да је вољена, живи у илузији.
Ракић представља жену као слабо, површно биће, изложено мушком  исмијавању, критици. Мушкарац је доминантан, поиграва се са жениним осјећањима, лаже и вара.
Он је обузет сопственим осјећајима, а љубав доживљава само као тренутак љепоте и уживања.

Жена на другачији начин доживљава њихов однос. Она би, ипак, да чује њежне ријечи од свог драгог, да заустави вријеме и остане вјечно са њим у љубави. Но, он је, како и сама пјесма каже, искрен и моли драгу да ћути, да не квари тај тренутак љепоте који су управо подијелили, јер, све брзо пролази и ништа се не може зауставити, вријеме поготово.

Тема 
Ово је и пјесма о пролазности - младости, старењу, пролазности живота. Пјесма модерног доба, које намеће једну нову природу љубави, гдје човјек бира и бива изабран, а не намеће му се брак као нека стега која га спутава.

Ова љубавна пјесма је антологијска, јер говори  о  искрености, о љубави без љубави, о очекивањима и лажним надама.
Љубав која не обавезује, љубав тренутка који различито доживљавају мушкарац и жена – све то чини да ова пјесма траје, јер је реална, смјештена и у прошлост, али и садашњост и будућност.

Литература 
 Песме; Милан Ракић; Штампарија ГРИД, Крагујевац
Искрена песма 

Песме